

Persone
Giuseppe Cerulli Irelli (1846 – 1912), nato Giuseppe Cerulli – politico italiano
Vincenzo Cerulli (1859 – 1927) – astronomo italiano
 Enrico Cerulli (1898 – 1988) — diplomatico e linguista italiano
 Emidio Cerulli (... – 1909) — politico italiano, fratello dell'astronomo Vincenzo 
 Fernando Cerulli (1926 – 2018) — attore italiano
 Frédéric Cerulli (1975) — regista, sceneggiatore e reporter francese

Astronomia
31028 Cerulli – asteroide della fascia principale
Cerulli – cratere marziano

Pagine correlate 
Cerulli Irelli